Ehretiaceae – rodzina wyróżniana w niektórych systemach klasyfikacyjnych roślin okrytonasiennych w rzędzie ogórecznikowców Boraginales, czasem też w randze podrodziny w szeroko ujmowanej rodzinie ogórecznikowatych Boraginaceae. Obejmuje 7 rodzajów ze 160 gatunkami, z czego najwięcej, bo po ok. 50 należy do rodzajów Ehretia i Bourreria. Rośliny te występują głównie w strefie międzyzwrotnikowej na obu kontynentach amerykańskich, w Afryce Subsaharyjskiej wraz z Madagaskarem, w Azji południowo-wschodniej od Indii po Japonię, w Australii i wyspach Oceanii. Niektóre gatunki wchodzą w skład drzewostanu lasów równikowych.

Morfologia 
 Pokrój Byliny, ale najczęściej krzewy i drzewa o często włóknistej korze.
 Kwiaty Zebrane w wierzchotkowate kwiatostany. Kwiaty 5-krotne (rzadko 4-krotne). Korona kwiatu kołowa. Zalążnia nie jest powcinana, co najwyżej słabo pomarszczona. Szyjka słupka raz rozgałęziona.
 Owoce Mięsiste pestkowce osadzone w trwałym kielichu.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według systemu APG IV z 2016
Jedna z podrodzin (jako Ehretioideae) w jedynej rodzinie wyróżnionej w rzędzie ogórecznikowców Boraginales – w ogórecznikowatych Boraginaceae. We wcześniejszym systemie APG III z 2009 także podrodzina w szeroko ujmowanej rodzinie ogórecznikowatych, o nieznanej wówczas jeszcze pozycji w systemie (incertae sedis).

 Pozycja systematyczna według APweb
Jedna z 9 rodzin w rzędzie ogórecznikowców (Boraginales), siostrzana dla rodziny Cordiaceae. 

+ incertae sedis: Lennoaceae

 Wykaz rodzajów
 Bourreria P. Browne
 Cortesia Cavanilles
 Ehretia P. Browne
 Halgania Gaudichaud
 Lepidocordia Ducke
 Rochefortia Swartz
 Tiquilia Persoon

Przypisy 

Ogórecznikowce